

Onomastica
Giacobbe – nome proprio di persona italiano maschile

Persone 
 Giacobbe – patriarca biblico

 Domenico Giacobbe – calciatore italiano
 Luigi Giacobbe – ciclista su strada italiano
 Maria Giacobbe – scrittrice e saggista italiana
 Sandro Giacobbe – cantautore italiano
 Giulio Cesare Giacobbe – scrittore italiano

Altro 
 Giacobbe – film TV del 1994 diretto da Peter Hall
 'Ndrina Giacobbe – 'ndrina calabrese